Немецкий язык в Чехии распространён локально, в отдельных областях. На сегодняшний день немецкоязычное меньшинство в Чехии составляет всего лишь около 40 тысяч человек, что составляет менее половины процента от общего населения Чешской республики. Преимущественно в эту группу населения входят остатки судетских немцев, которым удалось избежать изгнания после Второй мировой войны. Немецкие диалекты, распространённые в Богемии до второй половины XX века и объединённые понятием «прагер-дойч», считаются историческими и на территории Чехии больше не существуют.

Сегодня число носителей немецкого языка в Чехии постепенно уменьшается, что вызвано активной ассимиляцией чешским языком. Новые поколения — потомки судетских немцев, проживающие в Чехии, уже почти не говорят по-немецки, билингвизм хотя и встречается, но из года в год становится всё реже.

После 1990 года само выражение «судетские немцы» практически не употребляется. Вместо него говорят «чешские немцы» или «немцы в Чехии» (). С этого времени немцы вновь приобрели некоторые права, среди которых — право на свободное использование немецкого языка. С 1990 года создаются немецкие организации, среди которых «Земельное собрание немцев Богемии, Моравии и Силезии» и «Культурный союз граждан немецкой национальности». Несмотря на то, что немецкоязычная инфраструктура развита очень слабо (отсутствуют детские сады, школы и прочее), в Чехии выходят газеты на немецком языке, такие как Ландесцайтунг () или Прагер Цайтунг ().

Согласно декларации, сделанной Чехией при ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, немецкий язык в Чехии признан языком меньшинства, но никаких функций на нём Чехия обеспечивать не обязалась.

Примечания

См. также 
 Пражский немецкий язык
 Немецкий язык

Ссылки 
 
 
 
 

Чех
Чех
Языки Чехии